Il terabyte  è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, il termine deriva dalla unione del prefisso SI tera con byte ed ha per simbolo TB.

Caratteristiche 
Il prefisso tera deriva dai termini greci τέρας (mostro) e tetra a ricordare la quarta potenza di 1000.
A causa dell'uso improprio dei prefissi binari, nel definire e usare il kilobyte, il valore del terabyte nella pratica comune ha potuto assumere i seguenti significati:
  byte = 10004 = 1012 byte = 1 bilione di byte
  byte = 10244 = 240 byte = 1 tebibyte
 
Il tebibyte, che è uno standard definito dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), esprime  senza nessuna incertezza e dovrebbe quindi essere utilizzato al posto del più diffuso terabyte per esprimere tale quantità. Rimane corretto usare il termine terabyte, nel significato di mille miliardi di byte, se si è interessati ad esprimere solo un ordine di grandezza e non una quantità precisa.

Usi pratici del terabyte 

 A partire dal 2007 sono stati introdotti nel mercato hard disk per personal computer con capacità di 1 terabyte.
 Le documentazioni conservate nella Biblioteca del Congresso di Washington contenevano circa 422 terabyte di dati al maggio 2013. 
 1 terabyte di dati può essere immagazzinato in circa 1400 CD-Rom, in 212 DVD da 4,7 GB, in 66,6 HD DVD o in 40 Blu-ray Disc a singolo strato (20 a doppio strato).
 Il Fluorescent Multilayer Disc è un disco ottico di Constellation 3D fatto da 100 strati che può arrivare alla capacità di 1 terabyte.
 Second Life occupa uno spazio di circa 34 terabyte sparsi nei circa 2000 server della Linden Lab.
 Le console PS4 e Xbox One sono disponibili anche nelle versioni con hard-disk da 1TB

Note

Voci correlate 
 Sistema internazionale di unità di misura
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Unità di informazione